El Duque Fernando Federico Augusto de Wurtemberg (22 de octubre de 1763 - 20 de enero de 1834) era hijo del duque Federico II Eugenio de Wurtemberg (1732-1797) de su matrimonio con Federica de Brandeburgo-Schwedt (1736-1798).  Como noble de alto rango, empezó su carrera militar como Oberstleutnant (teniente coronel) en 1781. Promovido a General-mayor en 1788, luchó en Belgrado durante la guerra austro-turca. Durante la guerra de la Primera Coalición lideró a sus tropas en Neerwinden y estuvo al mando del exitoso Sitio de Condé en 1793. 

En marzo de 1796 Wurtemberg fue promovido a Feldzeugmeister, pero después de ser derrotado por los franceses en Altenkirchen ese mes de junio, el Archiduque Carlos de Austria-Teschen lo retiró del mando. Fue ascendido a Feldmarschall en 1805 pero para el resto de su carrera militar sostuvo comandamientos en el interior. Fue Propietario (Inhaber) de un regimiento de infantería austriaco de 1785 a 1809, y de un segundo regimiento de infantería de 1809 hasta su muerte en 1834. Su hermano mayor se convirtió en el rey Federico I de Wurtemberg y un hermano menor, el Duque Alejandro de Wurtemberg fue un oficial general al servicio del Imperio ruso.

Ancestros

Referencias 
 
 

Mariscales de campo de Austria
Comandantes de las guerras napoleónicas
Militares de las guerras revolucionarias francesas
Personas de la Provincia de Pomerania
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico
Militares de Alemania del siglo XVIII
Militares de Alemania del siglo XIX